Rimbert (v. 830-888), homme d'Église français ;

 Camille Rimbert (1870-1954), homme politique français ;
 Fernand-Étienne Rimbert (1869-1940), armateur normand et homme politique français ;
 Patrick Rimbert  (né en 1944), homme politique français ;
 
 Pierre Rimbert, journaliste français ;
 René Rimbert (1896-1991), peintre français ;
 Richard Rimbert, clarinettiste français.